Coriandrum majus är en flockblommig växtart som beskrevs av Antoine Gouan. Coriandrum majus ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
majus